Хильдебольд фон Вунсторф — архиепископ Бремена в 1258—1273 годах. В 1240 году стан каноником в Бремене, затем в 1250 архидьяконом в Рустрингене. В 1258 году помимо Хильдебольда на титул также претендовал Герхард фон дер Липпе — внучатый племянник предыдущего архиепископа Герхарда II Липпе. Дело дошло до открытого военного столкновения между домами Липпе с одной стороны и Ольденбургов с другой, однако 17 апреля 1259 года папа Александр IV подтвердил титул Хильдебольда.

Литература 
 William of Bippen: Hildebold. In: General German Biography (ADB). Volume 12, Duncker & Humblot, Leipzig 1880, p. 398 f.
 Günter Glaeske: Hildebold. In: New German Biography (NDB). Volume 9, Duncker & Humblot, Berlin 1972, p. 119

Архиепископы Бремена